Alessandro Bonsanti – scrittore e politico italiano
 Dino Bonsanti – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Sandra Bonsanti – giornalista, scrittrice e politica italiana